Un titular es cada uno de los títulos de una publicación, generalmente para referirse a la prensa escrita. También puede referirse a

Derecho 
 Titular, el poseedor de un documento que le identifica o le da ciertos derechos, como un carnet, una póliza de seguros o una cuenta bancaria.

Política 
 Titular, persona que ostenta un cargo público.

Profesiones 
 Persona que ejerce una profesión con un título oficial:
 Juez titular
 Médico titular
 Profesor titular, aquel con plena autonomía docente e investigadora.
 Jugador titular, en fútbol y otros deportes, el que juega de forma habitual en el equipo, en contraposición con el jugador suplente

Religión 
 Santo titular, el que da nombre a una iglesia.

Series y películas 
 Titulares, una serie argentina de documentales sobre fútbol.

Enlaces externos